A 2000-es Roland Garros férfi versenyét a brazil Gustavo Kuerten nyerte a svéd Magnus Norman előtt.

Kiemeltek 

  Andre Agassi (Második kör)</li>
  Pete Sampras (Első kör)</li>
  Magnus Norman (Döntős)</li>
  Jevgenyij Kafelnyikov (Negyeddöntő)</li>
  Gustavo Kuerten (Bajnok)</li>
  Cédric Pioline (Negyedik kör)</li>
  Thomas Enqvist (Harmadik kör)</li>
  Nicolas Kiefer (Első kör)</li>

  Lleyton Hewitt (Negyedik kör)
  Àlex Corretja (Negyeddöntő)
  Nicolás Lapentti (Negyedik kör)
  Marat Szafin (Negyeddöntő)
  Tim Henman (Harmadik kör)
  Dominik Hrbatý (Második kör)
  Younes El Aynaoui (Negyedik kör)
  Juan Carlos Ferrero (Elődöntő)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1